Юрий Анатольевич Курненин (, Орехово-Зуево, РСФСР, СССР — , Минск, Белоруссия) — советский футболист, белорусский тренер. Выступал на нескольких амплуа — крайний нападающий, левый полузащитник и защитник. Мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник школы «Знамя труда» — с 1964 и «Динамо» (Москва) — с 1971. Выступал за «Знамя труда» — 1970, «Динамо» (Москва) − 1972-75, «Динамо» (Минск) — 1976-87 (по июль). В чемпионатах СССР (высшая лига) — 265 матчей, 19 голов («Динамо» Мн — 248,17). Капитан «Динамо» (Мн) — 1983-84.

Окончил БГИФК (1983), Высшую школу тренеров при ГЦИФК (1989).

Начальник команды КИМ (Витебск) — 1990. Главный тренер «Динамо» (Брест) — 1991-92. Вместе с командой занял 3-е место в дебютном розыгрыше чемпионата Беларуси. Главный тренер «Самотлора-XXI» — 1994 (с мая).

Главный тренер сборной Сирии — 1996 (с июля), вместе с командой дошёл до финала Кубка Азии. Главный тренер «Аль-Ахли» (Сирия) — 1997.

В 1999 вернулся в Белоруссию, тренировал Динамо (Минск) и Шахтёр (Солигорск).

Позже Курненин помогал своему бывшему одноклубнику по московскому и минскому «Динамо» Анатолию Байдачному в сборной Белоруссии, а в феврале 2006 года стал главным тренером Сборной Белоруссии (молодежной).

Скончался во сне утром 30 июля 2009.

Достижения 
 Чемпион СССР 1982; 3-й призёр чемпионата 1983.
 Финалист Кубка СССР 1987.
 В «33-х» — № 2 (1982, 1983), № 3 (1984).
 В еврокубках — 15 матчей, 3 гола (Кубок Европейских Чемпионов — 6 матчей, 2 гола, Кубок УЕФА — 9 матчей, 1 гол). Автор первого гола минского «Динамо» в еврокубках (14 сентября 1983 года, домашняя игра с «Грассхопперсом»).

Стиль игры

Источники 
 Энциклопедия «Российский футбол за 100 лет». — М.: Грэгори-Пэйдж, 1997. — ISBN 5-900493-70-9 — с.283.

Примечания

Ссылки 
 Курненин в «Динамо» (Москва)
 Курненин в еврокубках
 Профиль на сайте УЕФА
 Интервью

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры сборной Сирии по футболу
Тренеры ФК «Динамо-Брест»
Тренеры ФК «Югра»
Тренеры ФК «Динамо» Минск
Похороненные на Северном кладбище (Минск)